SciFi steht für:

 Science-Fiction, Literatur- und Filmgattung
 SciFi, ehemaliger Name des deutschen Fernsehsenders Syfy, siehe Syfy (Deutschland)
 SciFiNow, englischsprachige Zeitschrift
 SciFinder, Datenbank

Siehe auch:
 Syfy

Abkürzung